abt (abdij), het hoofd van een abdij
abt (boeddhisme), het hoofd van een Tibetaans klooster
Verzorgingsplaats De Abt, een verzorgingsplaats langs de A6 in Noordoostpolder, Flevoland, Nederland
System Abt, een systeem voor tandradspoorlijnen
Abt Sportsline, een Duitse autotuner

Abt (naam), een familienaam
Carl Roman Abt, Zwitsers ingenieur, ontwikkelaar van het hierboven genoemde tandradsysteem, oom van Heinrich Roman Abt
Daniel Abt, Duits autocoureur 
Franz Abt, Duits componist
Heinrich Roman Abt, president van de Nationale Raad van Zwitserland, neef van Carl Roman Abt

ABT als afkorting:
Stoomtramweg-Maatschappij Antwerpen - Bergen op Zoom - Tholen, een voormalig Nederlands vervoersbedrijf
Algemeen Belang Tholen, een lokale politieke partij in Tholen, Zeeland, Nederland
Alliantie van Bier Tapperijen, een Nederlandse caféorganisatie
American Ballet Theater, een theater in New York